Meldois est le nom gentilé de la commune de Meaux, en France.

Il peut également désigner les habitants de la commune de Meaux-la-Montagne (dans le département du Rhône).